Ефузія:

 Ефузія (геологія) — виливання рідкої лави;
 Ефузія (фізика) — повільне витікання газів через малі отвори.